190 — o ano 190 d.C.
190 — número de telefone de utilidade pública para atendimento aos cidadãos pela polícia militar de qualquer lugar do Brasil.

Astronomia
190 Ismene
NGC 190

0190